Triunghiul lui Pascal este un tablou triunghiular cu coeficienții binomiali, numit astfel în onoarea matematicianului francez Blaise Pascal. Înălțimea și laturile triunghiului conțin cifra 1, iar fiecare număr de pe o linie n reprezintă suma celor 2 numere de pe linia superioară n-1.

Proprietăți

Formula binomului 
Fie formula: . Atunci coeficienții ai reprezintă numerele aflate pe linia n a Triunghiului lui Pascal.

Șirul lui Fibonacci 
Suma elementelor de pe cea de a n diagonală reprezintă cel de-al n-lea element din șirul lui Fibonacci.

Alte proprietăți 
 Suma elementelor de pe a n-a linie este egală cu 2n-1;
 Grupând elementele de pe diagonalele locale, se poate obține Triunghiul lui Sierpinsky. 

Pascal
Subiecte factoriale și binomiale